Открытый чемпионат Китая 2012 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 500 для мужчин и WTA Premier Mandatory для женщин.

Соревнование традиционно проводится на открытых хардовых кортах в Пекине, Китай.

Соревнования прошли с 30 сентября по 7 октября 2012 года.

Прошлогодние победители:
 мужской одиночный разряд —  Томаш Бердых
 женский одиночный разряд —  Агнешка Радваньская
 мужской парный разряд —  Микаэль Льодра /  Ненад Зимонич
 женский парный разряд —  Квета Пешке /  Катарина Среботник

Соревнования

Мужчины одиночки 

 Новак Джокович обыграл  Жо-Вильфрида Тсонгу со счётом 7-6(4), 6-2.
 Новак Джокович выигравет 4-й титул в сезоне и 32-й в карьере. Для серба это третья титул на этом турнире за последние 4 года.
 Жо-Вильфрид Тсонга уступает 6-й финал в карьере и первый в этом году.

Женщины одиночки 

 Виктория Азаренко обыграла  Марию Шарапову со счётом 6-3, 6-1.
 Виктория Азаренко выигравает свой четвёртый титул в году и 13-й в карьере.
 Впервые после реформы календаря в 2009 году одна теннисистка выигрывает 2 турнира высшей категории тура в один год.
 Мария Шарапова уступает 5-й финал в сезоне и 3-й финал на турнирах данной категории в году.

Мужчины пары 

 Боб Брайан /  Майк Брайан обыграли  Карлоса Берлока /  Дениса Истомина со счётом 6-3, 6-2.
 Боб и Майк Брайаны выигрывают свой 7-й совместный титул в этом году и 82-й в карьере.

Женщины пары 

 Екатерина Макарова /  Елена Веснина обыграли  Нурию Льягостеру Вивес /  Саню Мирзу со счётом 7-5, 7-5.
 Екатерина Макарова выигрывает свой первый титул в году (и впервые на турнире высшей категории) и второй в карьере.
 Елена Веснина выигрывает свой первый титул в году и 7-й в карьере.

См. также 
 Открытый чемпионат Китая по теннису
 Мировой тур ATP 2012
 WTA Тур 2012
 Мировой тур ATP 500
 Премьер-турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт турнира  
 
 Профиль турнира на сайте WTA 

Китай
Октябрь 2012 года
2012